Производящая функция:
 Производящая функция вероятностей — в теории вероятностей, производящая функция вероятностей  дискретной случайной величины представляет собой степенной ряд функции вероятности случайной величины.
 Производящая функция моментов — способ задания вероятностных распределений. Обычно используется для вычисления моментов в теории вероятностей.
 Производящая функция последовательности — формальный степенной ряд, коэффициенты которого образуют заданную последовательность.
 Производящая функция канонического преобразования — функция, частные производные от которой задают искомое каноническое преобразование.